Il doppio del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dejan Petrović e Orlin Stanojčev che hanno battuto in finale Radoslav Lukaev e Luben Pampoulov 6-2, 65-7, 7-66.

Teste di serie 

 Andy Fahlke /  Michael Kohlmann (semifinali)
 Enzo Artoni /  Sergio Roitman (semifinali)

 Dejan Petrović /  Orlin Stanojčev (Campioni)
 Elia Grossi /  Stefano Tarallo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2000